Сухины — название населённых пунктов на Украине:

 Сухины — село в Богодуховском районе Харьковской области.
 Сухины — село в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области.